Vila Cortês peut désigner :

Portugal 
Vila Cortês da Serra, une des paroisses civiles de la municipalité de Gouveia, située dans le district de Guarda ;
Vila Cortês do Mondego, une des paroisses civiles de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda.